Paolo Lucio Anafesto o Anafestus Paulucius va ser el primer dux de Venècia. Un noble d'Heraclea, llavors la ciutat més important de la regió, que va ser escollit el 697 com a governant de les marismes que rodejaven Venècia, per posar fi als conflictes entre els diversos tribuns que fins al moment havien governat les diverses parts, i per coordinar la defensa contra els llombards i els eslaus que estaven prop dels assentaments.

Nobles italians
Duxs de Venècia
Persones de la província de Treviso
Morts a Venècia
Romans d'Orient del segle VII
Romans d'Orient del segle VIII
Polítics romans d'Orient